Warby peut faire référence à : 
 Ken Warby (1939-2023), pilote de bateau à moteur australien.
 Mark Warby (né en 1958), homme de loi et juriste britannique.

 Clavy-Warby, commune française située dans le département des Ardennes.
 Clavy-Warby, brasserie ardennaise du XXe siècle.
 , lunetier américain.

Homonymie de patronyme